Marcus Jones est un nom pouvant désigner:

  (né en 1973), athlète d'arts martiaux mixtes américaine
  (né en 1974), joueur de football anglais
 Marcus Jones (né en 1974), homme politique conservateur conservateur
  (né en 1975), joueur de baseball américain
 , juge américain du New Jersey
 Marcus E. Jones (1852-1934), géologue et ingénieur minier américain

Voir aussi 
 
 
 

Jones, Marcus